Seriolina può riferirsi a:
 Seriolina nome comune del pesce osseo carangide Elegatis bipinnulata
 Seriolina genere di pesci ossei carangidi a cui appartiene la sola specie S. nigrofasciata